Misamis hace referencia a:

 Misamis, antiguo nombre de Ozámiz, histórica ciudad filipina, situada al norte de la isla de Mindanao.
 Misamis Occidental, provincia filipina en la región de Mindanao del Norte. Capital: Oroquieta.
 Misamis Oriental, provincia filipina en la región de Mindanao del Norte. Capital: Cagayán de Oro.
 Distrito 2º de Misamis, uno de los siete distritos militares en los que a finales del siglo XIX se hallaba dividida la isla de Mindanao.
 Provincia de Misamis, provincia de la isla de Mindanao entre 1901 y 1929.